Прелюдия (секс) — акт физической близости непосредственно перед коитусом.
 Прелюдия (музыка) — короткое музыкальное произведение, не имеющее строгой формы.
 Неметризованная прелюдия — жанр инструментальной музыки и вид композиционной техники во Франции XVII века.
 Хоральная прелюдия — короткое литургическое музыкальное произведение для органа, основанное на мотиве хорала.